Сінна вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Сінна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Сінна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Сінна вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Сінна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Сінна вулиця — вулиця в місті Харків.
Сінна вулиця — вулиця в місті Черкаси.
 Сінна вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці